Du Bois-Reymond steht für:
 Emil du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Mediziner und Physiologe
 Eveline Du Bois-Reymond Marcus (1901–1990), deutsche Zoologin und Zeichnerin
 Fanny du Bois-Reymond (1891–1990), deutsche Gärtnerin und Psychoanalytikerin
 Félix-Henri du Bois-Reymond (1782–1865), Wissenschaftler und politischer Beamter schweizerischer Herkunft
 Lili du Bois-Reymond (1864–1948), deutsche Schriftstellerin
 Alard du Bois-Reymond (1860–1922), deutscher Ingenieur, Erfinder und Patentanwalt
 Manuela du Bois-Reymond (* 1940), deutsch-niederländische Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Paul du Bois-Reymond (1831–1889), deutscher Mathematiker
 Prosper du Bois-Reymond (1923–2003), deutsch-schweizerischer Unternehmer und Segler